het bevolkingsregister in Nederland tussen 1994 en 2014, zie Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
 een spelcomputer van Nintendo, zie Game Boy Advance
 de Belgische voetbalploeg GBA (Germinal Beerschot Antwerpen)
 Gegevensbeschermingsautoriteit
 De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit
 Alderney, waarvan GBA de landcode op voertuigen is (Groot-Brittannië - Alderney)
 Gay Business Amsterdam, voormalig organisator van de Amsterdam Pride
 Gibraltar Badminton Association, de Gibraltarese badmintonbond
 Gemeentebelangen Achtkarspelen, een politieke partij in de gemeente Achtkarspelen
 Gemeenschapsbelangen Alphen, een politieke partij in de gemeente Alphen-Chaam
Gezamenlijke Brandweer Amsterdam